Fujin – città-contea della Cina nella provincia di Heilongjiang
 Fūjin – divinità giapponese del vento
 Fujin – personaggio nel videogioco Final Fantasy VIII
 Fujin – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat
 Fujin Road – stazione della metropolitana di Shanghai